Le Futebol Clube Paços de Ferreira évolue en 2006-2007 en première division du Championnat du Portugal de football.

Matchs + Buteurs

Championnat 
  : Sporting Braga 2-1 Paços de Ferreira
  : Paços de Ferreira 2-1 CS Marítimo
  : Sporting Portugal 0-1 Paços de Ferreira
  : Paços de Ferreira 1-1 Benfica
  : Vitória Setubal 1-1 Paços de Ferreira
  : Paços de Ferreira 1-1 Académica de Coimbra
  : CF Belenenses 2-0 Paços de Ferreira
  : Paços de Ferreira 2-0 Boavista
  : CD Nacional 5-1 Paços de Ferreira
  : Paços de Ferreira 1-1 Naval  mai
  : Paços de Ferreira 2-0 Deportivo Aves
  : União Leiria 0-0 Paços de Ferreira
  : Paços de Ferreira 1-1 Estrela da Amadora
  : FC Porto 4-0 Paços de Ferreira
  : Paços de Ferreira 1-0 Beira-Mar 
  : Paços de Ferreira 3-2 Sporting Braga
  : CS Marítimo 1-1 Paços de Ferreira
  : Paços de Ferreira 1-1 Sporting Portugal
  : Benfica 3-1 Paços de Ferreira
  : Paços de Ferreira 1-0 Vitória Setubal
  : Académica de Coimbra 0-2 Paços de Ferreira
  : Paços de Ferreira 0-2 CF Belenenses
  : Boavista 3-1 Paços de Ferreira
  : Paços de Ferreira 2-1 CD Nacional

Buteurs du Championnat 
 5 buts :  Ronny
 4 buts :  Edson
 3 buts :  Luiz Carlos
 3 buts :  João Paulo
 3 buts :  Geraldo
 2 buts :  Didi
 2 buts :  Antunes
 1 but :  Primo
 1 but :  Elias
 1 but :  Cristiano
 1 but :  Fahel
 1 but :  Renato Queirós

Coupe du Portugal 
  (1/32) : Paços de Ferreira (D1) 1-2 União Leiria (D1)

Buteurs de la Coupe du Portugal 
 1 but :  Renato Queirós

Notes et références 

Saison du FC Paços de Ferreira
Paços de Ferreira